William Keane ist der Name folgender Personen:

 William Keane (Segler) (1899–1949), US-amerikanischer Regattasegler
 William Aloysius Keane (1922–2011), US-amerikanischer Cartoonist, siehe Bil Keane
 William David Keane (* 1993), englischer Fußballspieler, siehe Will Keane